Heliocentric Julian Day – in inglese il giorno giuliano eliocentrico